Gabriele Benni
 Stefano Benni